Stazione di Aino – stazione ferroviaria della prefettura di Hyōgo (Giappone)
 Stazione di Aino – stazione ferroviaria della prefettura di Shizuoka (Giappone)